Брузасорци () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брузасорци, Доменико (он же Доменико Риччо; 1516—1567) — итальянский живописец, писавший картины в стиле маньеризма.
 Брузасорци, Феличе (он же Феличе Риччо; 1539 или 1540—1605) — итальянский живописец, писавший картины в стиле маньеризма и барокко.